Гарбаї — імператор (негус) Ефіопії.
 Шандор Гарбаї — угорський політик-соціаліст, голова Ради Народних Комісарів Угорської Радянської Республіки (1919).